

Persone 
 Giuseppe Pitrè – scrittore, medico, letterato e etnologo italiano
 Louise Pitre – attrice e cantante canadese
 Didier Pitre – giocatore canadese di hockey su ghiaccio

Altro 
 Aeroporto Internazionale di Pointe-à-Pitre – aeroporto della Francia d'oltremare
 Arrondissement di Pointe-à-Pitre – suddivisione amministrativa francese del dipartimento d'Oltremare
 Pointe-à-Pitre – comune francese nel dipartimento d'oltremare della Guadalupa